Weißauer oder Weissauer ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Weißauer (1920–2014), deutscher Schachkomponist
 Ludwig Weißauer (1900–1973), deutscher Jurist
 Rainer Weissauer (* 1954), deutscher Mathematiker
 Walther Weißauer (* 1921), deutscher Medizinrechtler